

Patronymie
 Alfred Bieler  (1923-2013) est un  joueur de hockey sur glace suisse.
 Bruno Bieler (1888–1966) est un Général der Infanterie allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Claudio Bieler (1984- ) est un footballeur argentin.
 Christoph Bieler (1977- ) est un spécialiste autrichien du combiné nordique.
 Etienne Bieler (1895-1929) est un physicien suisse.
 Franco Bieler (1950- ) est un skieur alpin italien. 
 Klaus-Dieter Bieler (1949-) est un athlète allemand.
 Kurt Bieler (1861-?) est agrochimiste  allemand et conseiller étranger au japon.
 Pascal Bieler (1986- ) est un footballeur allemand.
 Wanda Bieler (1959-) est une skieuse alpine italienne.

Voir aussi